Миранда Цахарија (Санта Кроче, 21. октобар 1942) је била југословенска и словеначка глумица.

Глумица 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|5
|2
|1
|2
|13
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|4
|5
|4
|2
|2
|18
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || Ленка
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- (ТВ серија) || Петронела
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Корлова жена
|-
| 1977. || -{Un anno di scuola}- (ТВ филм) || Сорела ди Пасини
|-
| 1979. || -{Das Dorf an der Grenze}- (ТВ серија) || Анна
|-
| 1979. || Убиј ме нежно || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Ева || Ева
|-
| 1984. || Задарски мементо || Грофица де Генерис
|-
| 1985. || Наш човек || Соња
|-
| 1985. || На истарски начин || /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || Госпа Стеинова
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1995. || Радио.доц || Едита
|-
| 1996. || -{La frontiera}- || Мадре ди Меланиа
|-
| 1997. || аутсајдер || Марија Мулахасановић
|-
| 1997. || -{Il padre di mia figlia}- (ТВ филм) || Мариа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2006. || Облека (кратки филм)|| Мелита
|-
| 2008. || Прелаз || Мичелова мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Пиран-Пирано || Мира
|-
| 2012. || Нахрани ме з беседами || Ирина
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа